Murdock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Murdock Township (Illinois)
 Murdock Township (Kansas)
 Murdock Township (Oklahoma)